Rudawa peut désigner en Pologne :
 Rudawa, rivière du sud du pays, affluent de la Vistule
 Rudawa, village du powiat de Kłodzko, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Rudawa, village du powiat de Wołów, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Rudawa, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Rudawa, village de la voïvodie d'Opole
 Rudawa, village de la voïvodie de Sainte-Croix